Сяхоу — китайская фамилия.
Известные представители:
Сяхоу Дунь
Сяхоу Юань, генералы Вэй

.